Шинг:

 Шинг — река в Согдийской области Таджикистана
 Шинг — село в Пенджикентском районе Таджикистана.
 Шинг — село в Таджикабадском районе Таджикистана.